Die Abkürzung NFB bezeichnet:

 National Federation of the Blind (Vereinigtes Königreich), Blindenselbsthilfeorganisation im Vereinigten Königreich
 National Federation of the Blind (Vereinigte Staaten), Blindenselbsthilfeorganisation in den Vereinigten Staaten
 Nationale Front für die Befreiung Südvietnams, offizielle Bezeichnung der Guerillaorganisation Vietcong
 National Film Board of Canada, staatliche Filmbehörde Kanadas
 Niederflurbus, ein Bus mit besonders tiefliegenden Böden (oder Fluren) im Innenraum
 NF-Board (Nouvelle Fédération-Board), Fußballverband für Nationalmannschaften, die nicht Mitglieder der FIFA sind

Die Abkürzung NfB bezeichnet:

 Nachrichten für die Binnenschifffahrt, amtlichen Bekanntmachungen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

NFB